Foissac est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Foissac (Aveyron), commune française du département de l'Aveyron, en région Occitanie ;
 Grotte de Foissac
 Foissac (Gard), commune française du département du Gard, en région Occitanie ;
 Saint-Hilaire-Foissac, commune française du département de la Corrèze, en région Nouvelle-Aquitaine.

Patronyme 

 Pierre Foissac, médecin hygiéniste du .

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France